Kíli är en av dvärgarna i Tolkiens värld, se Lista över dvärgar i Tolkiens Midgård#Kíli.

I övrigt kan Kili syfta på följande platser:

Cypern 

 Koíli (ort), Eparchía Páfou,

Estland 

 Kiili, ort, Harju län, Kiili vald,

Marshallöarna 

 Kili, Marshallöarna, ö, 

Robotskapade Cypernförgreningar
Robotskapade Estlandförgreningar
Robotskapade Marshallöarnaförgreningar